Dit is een lijst van planetoïden 52401-52500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (52401) - || 1993 SS15|| 19 september 1993 || H. E. Holt
|-
| (52402) - || 1993 TL || 8 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (52403) - || 1993 TQ17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52404) - || 1993 TD20|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52405) - || 1993 TV22|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52406) - || 1993 TV23|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52407) - || 1993 TC31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52408) - || 1993 TJ34|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52409) - || 1993 UW5|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52410) - || 1993 UG6|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (52411) - || 1994 AA3|| 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52412) - || 1994 AF5|| 5 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (52413) - || 1994 BF4|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (52414) - || 1994 CV17|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (52415) - || 1994 EP6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (52416) - || 1994 GC3|| 6 april 1994 || Spacewatch
|-
| (52417) - || 1994 GG4|| 6 april 1994 || Spacewatch
|-
| (52418) - || 1994 GX10|| 14 april 1994 || PCAS
|-
| (52419) - || 1994 HX || 16 april 1994 || Spacewatch
|-
| (52420) - || 1994 JX1|| 1 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (52421) Daihoji || 1994 LA || 1 juni 1994 || A. Nakamura
|-
| (52422) LPL || 1994 LP || 7 juni 1994 || Spacewatch
|-
| (52423) - || 1994 LZ || 11 juni 1994 || E. F. Helin
|-
| (52424) - || 1994 LX3|| 3 juni 1994 || H. Debehogne
|-
| (52425) - || 1994 LU8|| 8 juni 1994 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (52426) - || 1994 PF || 5 augustus 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (52427) - || 1994 PH || 2 augustus 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (52428) - || 1994 PE4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52429) - || 1994 PK6|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52430) - || 1994 PF8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52431) - || 1994 PS10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52432) - || 1994 PG11|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52433) - || 1994 PZ15|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52434) - || 1994 PA17|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52435) - || 1994 PM25|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52436) - || 1994 PM26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52437) - || 1994 PY27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52438) - || 1994 PQ32|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (52439) - || 1994 QL || 16 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (52440) - || 1994 QN || 26 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (52441) - || 1994 RS1|| 1 september 1994 || E. F. Helin
|-
| (52442) - || 1994 SF10|| 28 september 1994 || Spacewatch
|-
| (52443) - || 1994 TW || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (52444) - || 1994 TQ2|| 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (52445) - || 1994 TG5|| 2 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (52446) - || 1994 TR5|| 4 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (52447) - || 1994 TH16|| 8 oktober 1994 || E. F. Helin
|-
| (52448) - || 1994 UW9|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (52449) - || 1994 VJ || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52450) - || 1994 VL || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52451) - || 1994 VU || 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52452) - || 1994 VQ1|| 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52453) - || 1994 WC || 23 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (52454) - || 1994 WV4|| 26 november 1994 || Spacewatch
|-
| (52455) Masamika || 1995 AD1|| 6 januari 1995 || T. Seki
|-
| (52456) - || 1995 AY3|| 2 januari 1995 || E. W. Elst
|-
| (52457) Enquist || 1995 AE4|| 2 januari 1995 || E. W. Elst
|-
| (52458) - || 1995 BK1|| 26 januari 1995 || T. Urata
|-
| (52459) - || 1995 DS || 21 februari 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (52460) - || 1995 DA3|| 24 februari 1995 || R. H. McNaught
|-
| (52461) - || 1995 DE5|| 22 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (52462) - || 1995 FQ15|| 27 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (52463) - || 1995 GA8|| 6 april 1995 || T. J. Balonek
|-
| (52464) - || 1995 MC2|| 23 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (52465) - || 1995 OF3|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (52466) - || 1995 OF4|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (52467) - || 1995 OS10|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (52468) - || 1995 QB1|| 19 augustus 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52469) - || 1995 QV1|| 20 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (52470) - || 1995 ST2|| 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (52471) - || 1995 SG4|| 26 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (52472) - || 1995 SR9|| 17 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52473) - || 1995 SE17|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52474) - || 1995 SH32|| 21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52475) - || 1995 SO39|| 25 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52476) - || 1995 SM73|| 29 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52477) - || 1995 SG77|| 21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (52478) - || 1995 TO || 12 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (52479) - || 1995 TZ || 13 oktober 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (52480) Enzomora || 1995 UM5|| 20 oktober 1995 || Osservatorio San Vittore
|-
| (52481) - || 1995 UG15|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (52482) - || 1995 UW25|| 20 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (52483) - || 1995 VZ4|| 14 november 1995 || Spacewatch
|-
| (52484) - || 1995 VL12|| 15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (52485) - || 1995 WD || 16 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (52486) - || 1995 WA28|| 19 november 1995 || Spacewatch
|-
| (52487) Huazhongkejida || 1995 XO2|| 6 december 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (52488) - || 1995 XD3|| 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (52489) - || 1995 YG3|| 26 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (52490) - || 1995 YY5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (52491) - || 1995 YC10|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (52492) - || 1995 YK11|| 18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (52493) - || 1995 YC17|| 22 december 1995 || Spacewatch
|-
| (52494) - || 1996 AN8|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (52495) - || 1996 AK10|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (52496) - || 1996 AA11|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (52497) - || 1996 AA14|| 15 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (52498) - || 1996 BG8|| 19 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (52499) - || 1996 CL1|| 11 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (52500) Kanata || 1996 DC1|| 22 februari 1996 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten